Бонгайгаон:

 Бонгайгаон — город в северо-западной части штата Ассам, Индия.
 Бонгайгаон — округ в индийском штате Ассам.